Chris Roberts – niemiecki piosenkarz i aktor
 Chris Roberts – amerykański projektant gier komputerowych